Ранчо ла Кампана има више значења:

 Ранчо ла Кампана (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ранчо ла Кампана (Ла Магдалена Контрерас), насеље у савезној држави Мексико Сити у Мексику
 Ранчо ла Кампана, Ринкон де ла Робледа (Тлахомулко де Зуњига), насеље у савезној држави Халиско у Мексику